Урочище-Дубровка — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Плисской волости.

География 
Расположена в 2 км к юго-западу от райцентра, города Невель и в 1 км к югу от деревни Плиссы.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 128 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)